Poulsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Poulsen (biolog)
 Erik Mellentin Poulsen
 R.S. Poulsen
 Viggo Poulsen

Robotskapade auktorsförkortningar